Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1972 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 22 en 23 januari 1972 in het Eisstadion in Davos. Er namen 32 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Dag Fornæss, die de Europese titel in 1971 te Heerenveen had veroverd. Ard Schenk veroverde zijn derde Europese titel, na 1966 en 1970.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1972
Langebaanschaatsen in 1972
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen